Ken Samaras (né en 1990), rappeur français connu sous le nom de Nekfeu
 Antónis Samarás (né en 1951), homme politique grec ;
 Konstantínos Samáras (né en 1984), footballeur chypriote ;
 Geórgios Samarás (né en 1985), footballeur grec ;
 Lucas Samaras (né en 1936), artiste américano-grec ;
 Spýros Samáras (1861-1917), compositeur grec ;
 Tim Samaras (1957-2013), météorologue américain.

Voir aussi 
 Samara
 Samarra
Patronyme grec